Переможненский сельский совет () — входит в состав
Якимовского района 
Запорожской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
пос. Переможное
.

История 
 1851 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 пос. Переможное 
 пос. Трудовое 
 пос. Акимовское

Примечания